Улица Гастелло () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Олега Кошевого, исторически сложившаяся местность (район) Ремзавод.

Нет примыкающих улиц.

История 
Была проложена после Великой Отечественной войны в начале 1950-х годов поблизости к заводу «Октябрьский молот». 

Новая улица получила название — в честь Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Улица тянется на восток, затем делает поворот в северном направлении. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 156 ГАСТЕЛЛО  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Улицы, названные в честь Николая Гастелло